Die Rose steht für:

 Die Rose (Brentano), Erzählung von Clemens Brentano
 Die Rose (Brüder Grimm), Kinderlegende der Brüder Grimm
 Die Rose (Walser), Essayband von Robert Walser

Siehe auch:
 Rose
 Die Rose vom Liebesgarten
 Die Rose von Stambul
 Die Rose von Turaida
 The Rose